Horeňovo může být:
 geomorfologický podcelek v pohoří Žiar, viz Horeňovo (geomorfologický podcelek)
 vrch (892,2 m nm) v pohoří Žiar, viz Horeňovo (vrch)
 přítok Turca při skelných viz Horeňovo (potok)